Okręty US Navy o nazwie USS "High Ball":
 Pierwszy USS "High Ball" (SP-947) był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-1919.
 Drugi USS "High Ball", pisany także "Highball" był jednostką patrolową. W służbie krótko pod koniec 1918.

High Ball